Роуз Форчун (; 13 марта 1774 года — 20 февраля 1864 года) — афроамериканская женщина, прибывшая в Аннаполис-Рояль, Новая Шотландия, в числе , где она стала успешным предпринимателем. Считается первой женщиной-полицейским Канады.

Биография 
Роуз Форчун родилась в рабстве в британской колонии Вирджиния. Её семья бежала из рабства во время Американской революции и поселилась в Аннаполис-Рояль, Новая Шотландия, будучи иммигрантами из числа чернокожих лоялистов (желавших продолжать жить под властью британской короны), когда Розе было 10 лет. В 1825 году она начала свой собственный бизнес, доставляя багаж между паромными доками и рядом домов и гостиниц. Впоследствии ей было поручено сохранение имущества и поддержание порядка на причалах и складах в Аннаполис-Рояле в должности полицейского набережной города.

Роуз Форчун умерла в 1864 году в небольшом доме, находившемся в её собственности, в инженерном квартале возле Форт-Энн. Основанный ею бизнес продолжил её зять Альберт Льюис, создавший компанию Lewis Transfer Company, продолжавшую свою деятельность в течение нескольких поколений и остававшуюся в бизнесе до 1980 года. Она была похоронена в Аннаполис-Рояле на кладбище Гаррисона. Её могила не имеет надписи, но мемориальная доска на набережной Petite Park в Аннаполис-Рояле служит напоминанием о её жизни и вкладе в историю Новой Шотландии.

Примечания

Ссылки 
 Famous Canadians: Rose Fortune
 The Canadian Encyclopedia: Rose Fortune
 The Rose Fortune Peter Butler III police scholarship

Полицейские
История Канады
Персоналии:Новая Шотландия
Афроканадцы